Pantaleón és a hölgyvendégek, Mario Vargas Llosa 1973-ban megjelent regénye
Pantaleon és a hölgyvendégek (1975), José María Gutiérrez Santos filmje
Pantaleón és a hölgyvendégek (2000), Francisco J. Lombardi filmje